Приговорённый (Skazany) — польская драма 1975 года, реж. Анджей Тшос-Раставецкий
 Приговорённый (Mujrim) — индийская мелодрама 1989 года, реж. Умеш Мехра
 Приговорённый — советская криминальная драма 1989 года, реж. Аркадий Кордон
 Приговорённый — российский драматический триллер 2021 г., реж. Михаил Погосов

Похожие названия
 Приговорённый к смерти бежал — французская военная драма 1956 года, реж. Робер Брессон
 Приговорённый к смерти — американский боевик 1993 года, реж. Кифер Сазерленд
 Приговорённые — американский боевик 2007 года, реж. Скотт Вайпер